Sean Barrett fait référence à :
 Sean Barrett (né en 1944), économiste et sénateur irlandais
 Sean Barrett (né en 1959), écrivain américain

Seán Barrett fait référence à :
 Seán Barrett (né en 1944), homme politique irlandais
 Seán Barrett (né en 1940), acteur britannique

Homonymie de personnes